Champaign County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Champaign County (Illinois) – okres státu Illinois
 Champaign County (Ohio) – okres státu Ohio